Abertura Ware — abertura do jogo de xadrez
 Condado de Ware
 Ware Shoals
 WarioWare, Inc.: Mega Microgames!

Desambiguações de topônimos